Dalby Sogn henviser til flere artikler:
 Dalby Sogn (Kerteminde Kommune) – et sogn i Kerteminde Kommune og i Kerteminde Provsti
 Dalby Sogn (Kolding Kommune) – et sogn i Kolding Kommune og i Kolding Provsti
 Sønder Dalby Sogn – også kaldet Dalby Sogn, i Faxe Kommune og i Tryggevælde Provsti